Zárate (ou Zarate en graphie simplifiée hors d’Espagne) peut désigner :

Patronymes 
 Agustín de Zárate (1515-1560), historien espagnol ;
 Francisco López de Zárate (1580-1658), poète espagnol ;
 Geneviève Zarate, chercheuse française ;
 Lucía Zárate (1863-1890), artiste mexicaine atteinte de nanisme ;
 Mauro Zárate (1987-), footballeur argentin ;
 Roberto Zárate (1932-2013), footballeur international argentin.

Toponymes 
 Zárate,  commune espagnole située dans la Communauté autonome basque ;
 Zárate, ville portuaire argentine située dans la province de Buenos Aires.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme